Leonardo de Déus Santos, brazylijski piłkarz znany jako Dedê
 Adérito Waldemar Alves De Carvalho, angolski piłkarz znany jako Dédé
 Anderson Vital da Silva, brazylijski piłkarz znany jako Dedé

Zobacz też 
 Małe Wiadomości DeDe